Поланьї́, також Полані () — угорське прізвище.

Відомі носії 

 Джон Чарлз Поланьї (1929) — канадський хімік угорського походження, лауреат Нобелівської премії.
 Карл Поланьї (1886 — 1964) — американський і канадський економіст, антрополог, соціолог і політичний філософ угорського походження.
 Майкл Поланьї (1891 — 1976) — англійський фізик, хімік і філософ угорського походження.